Hermippe (mythologie), een geliefde van Zeus
Hermippe (maan), een maan van Jupiter